Еврейское кладбище Вильнюса относится к следующим кладбищам:
 Шнипишкское еврейское кладбище
 Зареченское еврейское кладбище
 Еврейское кладбище Судярвес